

Događaji
 Tahark nasljeđuje na egipatskom prijestolju faraona Šabatoku.
 Sanherib, kralj Asirije, osvojio je i opljačkao Babilon.

Rođenja

Smrti